Welcome to the Masquerade — шестой студийный альбом канадской группы Thousand Foot Krutch, релиз которого состоялся 8 сентября 2009 года.

Стиль, отзывы критиков 
Джаред Джонсон, критик сайта Allmusic.com, высоко оценил диск, поставив ему четыре с половиной звезды из пяти возможных. Джонсон отметил, что группа полностью отказалась от использования элементов рэпа, которые когда-то были характерны для её творчества, и обратились к «чистому» альтернативному року. Рецензент выделил среди главных достоинств альбома запоминающиеся, энергичные гитарные риффы.

Список композиций

Синглы 
 Bring Me to Life
 Fire It Up
 Forward Motion
 Already Home

Примечания 

Альбомы Thousand Foot Krutch
Альбомы Tooth & Nail Records